

Мерінешть () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Интрегалде.

Мерінешть () — село у Флорештському районі.
 Мерінешть () — село у Синжерейському районі.